Sablons puede referirse a:

 Sablons, comuna francesa situada en Gironda.
 Sablons, comuna francesa situada en Isère.